YNR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arnes, Manitoba, (Canada)